Berg der Versuchung steht für:
 einen Ort der biblischen Geschichte, siehe Berg der Versuchung (Westjordanland)
 eine mögliche Lokalisierung dieses biblischen Ortes, siehe Dok (Festung)#Byzantinische Periode

Der Berg der Versuchung steht für:
 Der Berg der Versuchung, US-amerikanischer Spielfilm
 Der Berg der Versuchung (Roman), Roman von Henri Troyat